Slovo pilař má vícero významů, původně znamená majitele nebo provozovatele pily. Vyskytuje se jako příjmení.

příjmení osob
 Adolf Pilař (1742–1795) – historik, piarista
 František Pilař (1904–1980) – český spisovatel, autor knih pro mládež a publicista.
 Jan Pilař (rozcestník) – více osob
 Karel Pilař – více osob
 Radek Pilař (1931–1993) – český výtvarník
 Radek Pilař (1996) (* 1996) – český fotbalista
 Tomáš Pilař (* 1976) – český fotbalový záložník
 Tomáš Pilař (houslař) – český houslař
 Václav Pilař (* 1988) – český fotbalista
 Vladimír Pilař – český houslař

jiné významy
 Pilař (jez) – nebezpečný jez na řece Lužnice u osady Majdalena na Třeboňsku
 Kuba & Pilař architekti – brněnská architektonická kancelář

Podobné příjmení 
 Pilar – viz Eva Pilarová, česká zpěvačka

Česká příjmení